2M poate fi:

 2M, televiziune publică generalistă din Maroc
 Moldavian Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene